Csesznek, település Veszprém megyében;
 Csesznek, a település felett álló vár;
 Csesznek, középkori magyar vár a mai Szerbiában, szerb neve: Csesztin;
 Csesznek vagy Alsócsesznek, egykori falu Pozsega vármegyében;
 Csesznek vagy Középcsesznek, egykori falu Pozsega vármegyében;
 Csesznek vagy Felsőcsesznek, egykori falu Pozsega vármegyében;